Verenigd Streekvervoer Nederland, een voormalige Nederlandse busholding
 Vereniging Spierziekten Nederland, een Nederlandse belangenvereniging voor mensen met een spierziekte
 Vrij en Sociaal Nederland, een Nederlandse politieke partij
 Vereniging Surinaamse Nederlanders, een Nederlandse belangenvereniging voor Surinaamse Nederlanders